Le championnat de France de football de Division 3 n'existe plus stricto sensu, le troisième échelon dans la hiérarchie du football français s'appelant Championnat de France de football National.

La « Division 3 » peut désigner deux compétitions dans l'histoire du football français :
 l'édition unique du championnat de France de football D3 1936-1937.
 le championnat de France de football de Division 3, qui exista de 1971 à 1993, avant l'apparition du championnat National.

Division 3
Sport amateur